Харино Озеро — деревня в составе Октябрьского городского округа в Пермском крае.

Географическое положение 
Деревня расположена в северной части округа примерно в 10 километрах на север-северо-восток от села Богородск.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с морозной снежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −16,3 °С, температура самого тёплого (июля) 16,5 °С. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5о составляет 160 дней. Среднегодовое количество осадков — 533 мм.

История 
Деревня входила до 2020 года в состав Богородского сельского поселения Октябрьского района. После упразднения обоих муниципальных образований входит в состав Октябрьского городского округа.

Население 
Постоянное население составляло 8 человек в 2002 году (62% русские, 39% татары), 3 человека в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Пермский край)